Panny i wdowy – film fabularny w reżyserii Janusza Zaorskiego
 Panny i wdowy – serial telewizyjny w reżyserii Janusza Zaorskiego
 Panny i wdowy – wielotomowa powieść Marii Nurowskiej